Об'єкти NGC
Дельфін (сузір'я)
Галактики